Kateřinice est un toponyme qui peut désigner :

Kateřinice, une commune du district de Nový Jičín, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Kateřinice, une commune du district de Vsetín, dans la région de Zlín.

Homonymie de localités en  Tchéquie